Десайи́ () — французская фамилия.

Известные носители:
 Десайи, Жан (1920—2008) — французский актёр театра и кино.
 Десайи, Марсель (род. 1968) — французский футболист.

См. также 
 Дезайи, Жан-Шарль (1768—1830) — французский военный деятель.
 Десаи